Norkys Yelitza Batista Villarroel nascida em (30 de agosto de 1977 em Caracas, Venezuela) é uma atriz e modelo venezuelana.

Filmografia

Telenovelas
 Mi ex me tiene ganas (2012)
 La trepadora (2008) 
 Amor a Palos (2005) 
 Estrambotica Anastasia (2004) 
 Mi Gorda Bella (2002) 
 Juana la virgen (2002)

Filmes
 13 segundos (2007)

Ligações externas 
 Site oficial

Atores da Venezuela
Modelos da Venezuela
Naturais de Caracas